

Конарське — село в гміні Курник Познанського повіту Великопольського воєводства
 Конарське — село в гміні Ксьонж-Велькопольський Сьремського повіту Великопольського воєводства